Непту́н () — в древнеримской мифологии бог морей и потоков. Один из древнейших римских богов. Позднее был отождествлён с греческим богом моря Посейдоном. Сын Сатурна и Опы. Брат Юпитера, Плутона, Цереры, Юноны и Весты. Женой Нептуна считалась богиня Салация (Фетида, Амфитрита).

С Нептуном связан праздник нептуналий, который отмечался 23 июля. Праздник справлялся с целью предотвращения засухи. Во время этого праздника строились хижины из листьев.

Морской Нептун почитался людьми, связанными с морем или отправлявшимися в морское путешествие.

В честь бога Нептуна названа восьмая и самая дальняя планета Солнечной системы Нептун.

Первоначально у римлян поклонение ему было малым, т. к. они мало имели дело с морем. Когда впоследствии на него были перенесены греческие представления с Посейдона, то особенно выдавалось с него отношение к коню и к конскому ристанию, — отмечается в словаре Любкера.

Этимология 
Общепринятой этимологии имени «Нептун» не существует. Пауль Кречмер возводил его к праиндоевропейской основе *neptu- «быть влажным, мокрым». Жорж Дюмезиль возражал на это предположение тем, что эта основа рано вышла из общего употребления и сохранилась только в ведийском санскрите и авестийском языке. Дюмезиль связывал Нептуна с авестийским Апам Напатом и ирландским Нехтаном, интерпретируя этот древний теоним как «сын сестры, племянник». Такое значение связывается со спецификой сюжета индоевропейского мифа о персонаже с именем *nep(o)t Г. Петерманн связывает имя Нептуна с общеиндоевропейской основой *nebh- «туча, туман, сырость, мгла», к которой восходит в том числе и русское слово небо.

Галерея

В геральдике 
Нептун изображён на гербе города Великий Устюг, трезубец Нептуна — в историческом гербе Феодосии (1811 года).

См. также 
 Праздник Нептуна
 Морской царь

Примечания

Литература 

 

Боги в римской мифологии
Морские и речные божества
Боги по алфавиту
Персонажи Энеиды